NEAT steht als Abkürzung für:
 Near Earth Asteroid Tracking, ein US-amerikanisches Projekt zum Aufspüren erdnaher Asteroiden
 Neue Eisenbahn-Alpentransversale, ein Eisenbahnprojekt der Schweiz, inzwischen in AlpTransit umbenannt
 NeuroEvolution of Augmented Topologies, ein Algorithmus zur Entwicklung neuronaler Netzwerke
 New Enhanced AT, ein spezieller Chipsatz für AT-Rechner von Chips&Technologies
 Non Exercise Activity Thermoregulation, der Teil des Grundumsatzes des menschlichen Körpers, der individuell unterschiedlich ist, siehe Thermogenese
 Non Exercise activity thermogenesis, vom Grundumsatz und körperlichen Aktivitäten unabhängiger Energieumsatz
 North European Aerospace Test Range, ehemaliger Name eines Testgeländes für Luft- und Raumfahrt in Nordschweden

NEAT steht für:
 (64070) NEAT, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 C/2001 Q4 (NEAT), einen langperiodischen Kometen

Siehe auch:

NEAT